«Сорю»

 Сорю (авианосец)
 Подводные лодки типа «Сорю»

См. также 
 Аска Лэнгли Сорью